7-я церемония вручения наград премии «Империя» за заслуги в области кинематографа за 2001 год состоялась 5 февраля 2002 года в отеле The Dorchester, Лондон, Великобритания.

Список лауреатов и номинантов

Несколько наград

Несколько номинаций

Примечания

Ссылки 
 
 

2002
События 5 февраля
Февраль 2002 года
Кинопремии 2002 года
2002 год в Лондоне